Dmitrij Tarasov (), kan syfta på:

 Dmitrij Tarasov (född 1987), rysk fotbollsspelare (mittfältare)
 Dmitrij Tarasov (född 1979), rysk ishockeyspelare (ytterforward)